Шо́лта (Šolta, в переводе — сельский староста) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Шолта, Дитрих (род. 1950) — лужицкий писатель и историк литературы. Директор Серболужицкого института (1992—2015).
 Шолта, Бено (1891—1968) — католический священник, переводчик, писатель и общественный деятель

Примечания